Спортивне товариство Палестра-Італія () — колишня назва двох футбольних клубів:

 Палмейрас, Сан-Паулу
 Крузейру, Мінас-Жерайс

Також це назва стадіону першої з цих команд:

 Стадіон Палестра-Італія